Tetramethylguanidin steht für:
 1,1,2,3-Tetramethylguanidin
 1,1,3,3-Tetramethylguanidin